

Astronomia 
 4609 Pizarro – asteroide
 7968 Elst-Pizarro – asteroide

Persone 
 Carlos Pizarro Leongómez – guerrigliero e politico colombiano
 Claudio Pizarro – calciatore peruviano
 David Pizarro – calciatore cileno
 Francisco Pizarro – conquistador spagnolo
 Francisco Pizarro – calciatore cileno
 Gonzalo Pizarro – conquistador spagnolo
 Guido Hernán Pizarro – calciatore argentino
 Guido Pizarro – astronomo cileno
 Hernando Pizarro – conquistador spagnolo
 Jaime Pizarro – politico, allenatore di calcio ed ex calciatore cileno
 José Alfonso Pizarro – militare e amministratore coloniale spagnolo
 Juan Pizarro – conquistador spagnolo 
 Limbert Pizarro – calciatore boliviano
 Oscar Pizarro – astronomo cileno
 Pedro Pizarro – conquistador e scrittore spagnolo